Marija I. Krvava (Marija I. Tudor) (1516. – 1558.), engleska kraljica
 Marija I., kraljica Škotske (Marija Stuart) (1542. – 1587.)
 Marija I., portugalska kraljica (1734. – 1816.).